Galaxy steht für:
 Galaxy (Bioinformatik), Software aus der Bioinformatik
 Galaxy (Magazin), US-amerikanisches Science-Fiction-Magazin
 The Galaxy, US-amerikanische Monatszeitschrift
 Galaxy, Rutschenbereich im Thermalbad Erding, siehe Therme Erding #Galaxy Erding
 Galaxy Studios, belgischer Tonstudiokomplex
 Radio Galaxy, bayernweiter Radiosender für Jugendliche
 Frankfurt Galaxy (NFL Europe), ehemalige deutsche Footballmannschaft in der World League und NFL Europe
 Frankfurt Galaxy (ELF), deutsche Footballmannschaft in der European League of Football (ELF)
 LA Galaxy, US-amerikanische Fußballmannschaft in der Major League Soccer

Fahrzeuge:
 Galaxy, fiktive Raumschiff-Klasse aus dem Star-Trek-Universum, siehe Raumschiffe und Raumstationen im Star-Trek-Universum
 Ford Galaxy, Automodell
 Lockheed C-5 Galaxy, Transportflugzeug der US-Luftwaffe

Personen:
 Jackson Galaxy (* 1966), US-amerikanischer Verhaltenstherapeut für Katzen, Autor und Fernsehmoderator
 Khaokor Galaxy (* 1959), thailändischer Boxer
 Khaosai Galaxy (* 1959), thailändischer Boxer

Schiffe:
 Celebrity Galaxy, Kreuzfahrtschiff, das jetzt als Mein Schiff 1 fährt, siehe Mein Schiff 1 (Schiff, 1996)
 Galaxy (Schiff), Fährschiff der Silja Line
 Galaxy, ursprünglich USS Density, US-Marineschiff (später Sendebasis für Wonderful Radio London)

Technologie:
 Galaxy, Mobiltelefon der Marke Trium von Mitsubishi Electric
 Samsung Galaxy, Baureihen von Smartphones, Tablets und anderer mobiler Elektronikgeräte von Samsung
 Galaxy (Satellit), eine Reihe kommerzieller Kommunikationssatelliten

Siehe auch:
 Galaxie
 Galaxis